Els dimarcúsids (Dimarcusidae) constitueixen una família de triclàdides, l'única dins el grup Cavernicola. La majoria de localitats tipus de les espècies de dimarcúsids són a coves. Tanmateix, també s'han trobat en aigües superficials. Es troben a Mèxic, Tahití, a l'est de Malàisia i a Amèrica del Sud.

Filogènia 
Arbre filogenètic dels triclàdides segons Sluys i col·laboradors (2009):

Referències 

 Mitchell & Kawakatsu, 1972 A new family, genus, and species of cave-adapted Planarian from Mexico (Turbellaria, Tricladida, Maricola). Occasional Papers, Museum of Texas Tech University 8 pàg. 1-16.
 Sluys, 1990 A monograph of the Dimarcusidae (Platyhelminthes, Seriata, Tricladida). Zoologica Scripta 19 pàg. 13-29.

Triclàdides